Irena Iłłakowicz – militare, agente segreto e patriota polacca
 Kazimiera Illakowicz – poetessa e traduttrice polacca
 Napoleon Iłłakowicz – pittore lituano